Rohrberg ist der Name folgender

Ortschaften, Flure und Gemarkungen:
 Rohrberg (Altmark), Gemeinde im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Rohrberg (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rohrberg (Tirol), Gemeinde im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol
 Rohrberg (Brachttal), aufgeteilt in Am kleinen Rohrberg/Am großen Rohrberg, Flurnamen in der Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rohrberg (Neufahrn in Niederbayern), Gemarkung der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern

 Rohrberg (Gemeinde Wienerwald), Ortsteil von Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Rohrberg (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil der Gemeinde Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rohrberg (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rohrberg (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Berge und Erhebungen: 
 Rohrberg (Weißenburg) (603,4 m), in der Weißenburger Alb bei Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rohrberg (Kaufunger Wald) (535,6 m), im Kaufunger Wald bei Hirschhagen (Hessisch Lichtenau), Werra Meißner Kreis, Nordhessen
 Rohrberg (Habichtswald) (516,7), im Habichtswälder Bergland bei Wenigenhasungen (Wolfhagen), Landkreis Kassel, Nordhessen
 Rohrberg (Reinhäuser Wald) (414,5 m), im Reinhäuser Wald bei Rohrberg (Eichsfeld), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rohrberg (Calvörde), in der Gemeinde Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Naturschutzgebiete:
 Rohrberg (Naturschutzgebiet), am Geiersberg (Spessart) nahe Bischbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Rohrberg ist der Familienname folgender Personen:
 Janka Rohrberg (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Klaus Rohrberg (1932–2016), deutscher Sportwissenschaftler
 Rolf Rohrberg (1920–1976), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Rohrberg (* 1979), deutscher Bogenschütze

Siehe auch:
 Rohberg
 Ruhrberg